Bentley Mulsanne (1980) – luksusowa duża limuzyna produkowana w latach 1980–1992.
 Bentley Mulsanne (2009) – luksusowa duża limuzyna produkowany w latach 2009–2020.